Xir Ali de l'Afganistan
 Xir Ali Khan, kan de Kokand